Písečná is de naam van meerdere gemeenten in Tsjechië:
 Písečná (okres Frýdek-Místek), gemeente in okres Frýdek-Místek
 Písečná (okres Jeseník), gemeente in okres Jeseník
 Písečná (okres Ústí nad Orlicí), gemeente in okres Ústí nad Orlicí